Халтмаагийн Баттуул (; род. ) — монгольский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта,

Спортивные результаты 
Победитель турнира по вольной борьбе на Играх Доброй воли 1990 года; 
Серебряный призёр Кубка мира 1987 года.

Семья 
Младший брат президента Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Литература

Примечания 

Борцы Монголии